Tadeusz Ignacy Sołtys (1897–1940) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, podkomisarz Policji Państwowej zamordowany w Miednoje
 Tadeusz Sołtys (ur. 1965) – dziennikarz radiowy

Przypisy